Короткоголо́вые дельфи́ны, или короткомо́рдые дельфи́ны, или лагенори́нхусы (), — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Для короткоголовых дельфинов характерны укороченная голова и короткий клюв. Родовое название Lagenorhynchus происходит от  — «бутылка, колба» и  — «клюв, морда».

Систематика 
Включает один современный вид —  — обитающий в Северной Атлантике. По ископаемым остаткам был описан ещё один вид — Lagenorhynchus harmatuki. Традиционно к роду относили также атлантического белобокого дельфина, тихоокеанского белобокого дельфина, южного белобокого дельфина, крестовидного дельфина и тёмного дельфина, но они были исключены из него на основе выводов молекулярно-генетических исследований. Помимо того, некоторые систематики относили к короткоголовым бесклювого дельфина, но в 1966 году Нишиваки и Норрис выделили его в отдельный род Peponocephala.   

Анализ митохондриального гена  Ледюка, Перрина и Дизоан (1999) показал, что традиционный род Lagenorhynchus не образует монофилетическую (естественную) группу. Учёные обнаружили, что беломордый дельфин и атлантический белобокий дельфин филогенетически изолированы от других дельфиновых, тогда как остальные четыре вида относятся к преимущественно тихоокеанской кладе (подсемейству) Lissodelphinae, включающей также  и . Проблематично, что беломордый дельфин является типовым видом рода Lagenorhynchus; если другие виды не состоят в близком родстве с белоклювым дельфином, то их необходимо исключить из состава рода. Соответственно, Ледюк и соавторы выделили атлантического белобокого дельфина в собственный род Leucopleurus, а оставшиеся виды бывших «короткоголовых дельфинов» отнесли к роду Sagmatias. 

Выводы Ледюка и соавторов были подтверждены в ревизии Воллмера и соавторов (2019). Данная классификация принята базой данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database).

Альтернативная классификация 
Анализ Мэй-Колладо и Агнарссона (2006) восстановил крестовидного дельфина и южного белобокого дельфина непосредственно в составе рода пёстрых дельфинов. Некоторые акустические и морфологические особенности этих видов подтверждают такую классификацию. И крестовидный дельфин, и южный белобокий дельфин, разделяют с пёстрыми дельфинами особый тип эхолокационного сигнала, называемого узкополосным высокочастотным сигналом. Этот сигнал характерен для морских свиней (Phocoenidae) и карликовых кашалотов (Kogiidae), но не встречается среди других групп дельфинов. Согласно Шевиллу и Уоткинсу (1971), южный белобокий дельфин и виды рода пёстрых дельфинов — единственные дельфины, которые не свистят. Предположительно, это касается также и крестовидных дельфинов. 

Согласно Мэй-Колладо и Агнарссону, оставшиеся два вида, тёмный и тихоокеанский белобокий дельфины, тесно связаны друг с другом и образуют сестринскую группу рода пёстрых дельфинов (в расширенном составе). Если это размещение верно, необходимо будет придумать новое название рода, объединяющего данные два вида.

Примечания 

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Роды млекопитающих